

Nom de famille 

 Adolphe Monod (1802-1856), pasteur et théologien protestant français ;
 Annette Monod (1909-1995), assistante sociale française ;
 Blanche Monod (1880-1956), peintre suisse ;
 Charles Monod (1843-1921), médecin français ;
 Clara Dupont-Monod (1973-), écrivaine et journaliste française ;
 Claude Monod (1917-1945), chirurgien et résistant français, fils de Robert Monod ;
 Éloi Monod (1918-2007), verrier et personnalité politique française ;
 Gabriel Monod (1844-1912), historien français ;
 Gaston Monod (1883-1914), linguiste français ;
 Guillaume Monod (1800-1896), pasteur français ;
 Gustave Monod (1803-1890), chirurgien et professeur de médecine français ;
 Gustave Monod (1885-1968), pédagogue et haut fonctionnaire français ;
 Henri Monod (1753-1833), personnalité politique vaudoise ;
 Jacques Monod (1910-1976), biochimiste et biologiste, prix Nobel français ;
 Jacques Monod (1918-1985), acteur français ;
 Jacques-Louis Monod (1927-2020), chef d'orchestre et compositeur américain ;
 Jean Monod (1941- ), ethnologue, cinéaste ;
 Jean-Claude Monod (1970- ), philosophe, cinéaste ;
 Jean Paul Frédéric Monod (1822-1907), pasteur, théologien
 Jérôme Monod (1930-2016), industriel et homme politique français ;
 Lionel Monod (1977-), arachnologue suisse ;
 Samuel William Théodore Monod dit Maximilien Vox, (1894-1974), graveur, dessinateur, illustrateur, éditeur, journaliste, critique d’art, théoricien et historien français ;
 Nicolas Monod (1973-), mathématicien suisse ;
 Odette Monod-Bruhl (1906-1972), archéologue et orientaliste française ;
 Philippe Monod (1900-1992), avocat et résistant franco-suisse ;
 Philippe Monod (1939-), physicien français ;
 Pierre Monod (1586-1644), jésuite savoisien ;
 Sarah Monod (1836-1912), philanthrope et féministe française ; 
 Sébastien Monod (1972-), écrivain français ;
 Richard Monod (1930-1989), professeur d’études théâtrales français ;
 Robert Monod  (1884-1970), chirurgien thoracique français, père de Claude Monod ;
 Roland Monod (1929-), comédien, metteur en scène et scénographe français ;
 Sylvère Monod (1921-2006), traducteur, essayiste et universitaire français ;
 Sylvain Monod (1960-), réalisateur et directeur de production français ;
 Théodore Monod (1902-2000), naturaliste français ;
 Wilfred Monod (1867-1943), pasteur et théologien réformé français.

Autres 
 (59388) Monod, astéroïde nommé d'après Jacques Monod ;
 Lycée Gustave-Monod, établissement scolaire français d’Enghien-les-Bains, portant le nom du pédagogue ;
 Parc Théodore Monod (2002), jardin public français du Mans.

Famille Monod
Patronyme suisse
Patronyme français